Роде (прізвище)
 Роде (місто)